Cette page contient les pages d'homonymie de Plantier, Plantiers et Plantié.

Un plantier est un jeune plant de vigne dans le Sud-Ouest de la France.

Patronyme 

 Charles Plantier (1891-1965), résistant et homme politique français ;
 Claude-Henri Plantier (1813-1875), évêque de Nîmes ;
 David Plantier, violoniste et chef d'orchestre suisse ;
  ;
  ;
 Monique Plantier (née en 1961), femme de lettres française.

 Jean-Baptiste Plantié (1827-1889), homme politique français.

Patronyme composé :

Monument 
 Le Plantier de Costebelle est une maison néo-palladienne dans le Var dont le parc est classé Jardin remarquable.

Botanique 
 'Madame Plantier' est le nom d'un cultivar de rosier obtenu en 1835.

Toponyme 
 Les Plantiers est une commune française du Gard.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme